Иоганн Фукс:
 Фукс, Иоганн Йозеф (1660—1741) — немецкий композитор.
 Фукс, Иоганн Непомук (1842—1899) — австрийский композитор и музыкальный педагог, брат Р. Фукса.
 Фукс, Иоганн Непомук (1774—1856) — немецкий химик и минералог.
 Фукс, Иоганн Леопольд (Иван Иванович, Леопольд Иванович; 1785—1853) — музыкальный теоретик, педагог, композитор.